Eric Pance (tudi Erik Pance), slovenski hokejist, * 10. april 1991, Ljubljana, Slovenija.

Pance je začel kariero pri HS Toji Olimpiji v sezoni 2006/07, v sezoni 2008/09 je igral za Malmö IF Redhawks v švedski mladinski ligi, od sezone 2009/10 pa je član kluba HDD Tilia Olimpija. Z Olimpijo je v sezonah 2011/12 in 2012/13 osvojil naslov slovenskega državnega prvaka. V začetku sezone 2013/14 je bil brez kluba, v začetku decembra 2013 je prišel na preizkus v Hokki Kajaani v finski drugi ligi, konec decembra 2013 se je vrnil k Olimpiji. Tik pred začetkom sezone 2014/15 je presenetljivo napovedal konec svoje hokejske kariere star 23 let.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na enem svetovnem prvenstvu. 

Tudi njegov starejši brat Žiga je hokejist.

Pregled kariere

|-
| rowspan=2|HS Toja Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
| 9
| 7
| 4
| 11
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 1
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HS Toja Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 07/08
|
| 21
| 21
| 16
| 37
|
| 45
|
| 9
| 6
| 6
| 12
|
| 20
|-
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 21
| 7
| 5
| 12
| 
| 33
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1 U18
| 08
|
| 5
| 1
| 4
| 5
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Malmö IF Redhawks
| Švedska liga J18
| 08/09
|
| 15
| 10
| 7
| 17
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska liga J20
| 08/09
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 10
| 11
| 3
| 14
|
| 22
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 4
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 09
|
| 5
| 3
| 7
| 10
| +9
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 2
| 6
| 8
| +6
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=3|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 25
| 2
| 3
| 5
| -12
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenska ml. liga
| 09/10
|
| 7
| 10
| 4
| 14
|
| 18
|
| 6
| 5
| 7
| 12
|
| 8
|-
| HD HS Olimpija
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 16
| 10
| 11
| 21
|
| 14
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 52
| 4
| 5
| 9
| +8
| 6
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 8
| 2
| 10
|
| 2
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 11
|
| 5
| 7
| 5
| 12
| +9
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 49
| 12
| 15
| 27
| +4
| 16
|
| 11
| 1
| 2
| 3
| -7
| 4
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 1
| 4
| 5
|
| 18
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 12
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Telemach Olimpija
| Avstrijska liga
| 12/13
|
| 47
| 3
| 9
| 12
| -13
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 12/13
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Hokki Kajaani
| Finska 2. liga
| 13/14
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| -4
| 4
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| rowspan=2|HDD Telemach Olimpija
| Avstrijska liga
| 13/14
|
| 17
| 0
| 2
| 2
| -14
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 13/14
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 321
| bgcolor="#7FFF00" | 110
| bgcolor="#7FFF00" | 106
| bgcolor="#7FFF00" | 216
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 164
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 68
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 52
| bgcolor="#7FFF00" | -8
| bgcolor="#7FFF00" | 78
|}

Sklici

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Hokki Kajaani
Ljubljanski športniki